Il nuoto ai Giochi del Mediterraneo 1975 ha visto lo svolgimento di 21 gare, 15 maschili e 6 femminili.

Medagliere

Podi

Uomini

Donne

Collegamenti esterni

  Raccolta dei risultati di Algeri 1975 sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.

1975
Giochi del Mediterraneo 1975
Giochi del Mediterraneo
Sport ai VII Giochi del Mediterraneo